Община Олдъм () е една от десетте административни единици в област (графство) Голям Манчестър, Северозападна Англия. Населението на общината към 2008 година е 219 700 жители разпределени в множество селища на площ от 142 квадратни километра. Главен град е Олдъм.

География 
В рамките на областта Голям Манчестър, община Олдъм граничи с община Рочдейл на север, с община Темсайд на юг и общината на Манчестър Сити на запад.

Градове на територията на общината:

Демография

Сравнение по расов признак

Източници

Външни препратки 

 Официална страница

 
Общини в Англия